

, village du Suffolk.

Bardwell (Kentucky)
 Gare de Bardwell
 Bardwell (Texas)
 Bardwell (Wisconsin)